Eurybacteria és un tàxon creat per Cavalier-Smith, el qual inclou diversos grups de bacteris gram negatius. En aquest model és l'antecessor dels bacteris gram positius. Les seves endospores es caracteritzen per produir i presentar flagels o mobilitat per desplaçament bacterià.

Membres 
Inclou:
 Selenobacteria. Per exemple, Sporomusa
 Inclou Heliobacteriales, per exemple, Heliobacterium
 Fusobacteria. Per exemple, Leptotrichia i Fusobacterium
 Togobacteria (=Thermotogales). Per exemple, Thermotoga.

En la classificació estàndard, selenobacteria normalment s'inclouen en el fílum firmicutes, mentre que fusobacteria itogobacteria es classifiquen en els seus propis grups.

Relacions 
El gràfic següent mostra la versió de Cavalier-Smith de l'arbre de la vida, que indica l'estatus dels eurybacteria.

Referències 

Bacteris